Brittiska mästerskapet 1883/1884 var den 1:a upplagan av Brittiska mästerskapet i fotboll.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1883 i Storbritannien
1884 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet 1883/1884
Sportevenemang i Belfast
Sport i Wrexham
Sportevenemang i Glasgow
Fotbollssäsongen 1883/1884